

Танкгеннок — місто, штат Пенсільванія
 Танкгеннок Тауншип — селище в окрузі Монро, штат Пенсильванія
 Танкгеннок Тауншип — селище в окрузі Вайомінг, штат Пенсильванія